A 2014-es férfi vízilabda-világliga 2013 novembere és 2014 júniusa között megrendezett férfi nemzetközi vízilabda-torna sorozat. A selejtező kör után nyolc válogatott vívja meg a végső küzdelmeket a kupáért a Szuper döntőben, amelyet Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben rendeztek meg 2014. június 16–21. között. A döntőben a szerb férfi vízilabda-válogatott 10–6 arányban győzött a magyar férfi vízilabda-válogatott csapata felett, így ők nyerték meg a tornát 2014-ben, ami címvédést is jelent egyben. Ezzel Szerbia hatodik alkalommal hódította el ezt a címet. A két döntős csapat indulási jogot szerzett a 2015-ös férfi vízilabda-világbajnokságra.

Ez a versenysorozat eltér a más világeseményeken alkalmazott szabályoktól abban, hogy nincs döntetlen eredmény. Ha a mérkőzés a rendes játékidő letelte után is egyenlő állást mutat, ez esetben a győztest büntetődobásokkal kell eldönteni. A csoportban lejátszott találkozókon az alábbi pontszámokat lehet kapni:
 Mérkőzés megnyerése normál játékidőn belül: 3 pont
 Mérkőzés megnyerése büntetődobásokkal: 2 pont
 Mérkőzés elvesztése büntetődobásokkal: 1 pont
 Mérkőzés elvesztése normál játékidőn belül: 0 pont

Selejtező kör

Európa 
Az európai selejtezőket két hármas és egy négyes csoportban rendezték meg. Minden csoport győztese kvalifikálta magát a Szuper döntőbe.

A csoport

B csoport

C csoport

Interkontinentális 
Az Interkontinentális tornára Afrika, Amerika, valamint Ázsia és Óceánia nevezett csapatokat, melyeket két négyes csoportba sorsoltak. Azt, hogy ki vehet részt a Szuper döntőben, egy kis mini tornán döntötték el, az első négy csapat juthatott tovább. Dél-Afrika visszalépett a verseny előtt, ezért Kína 2. csapata ugrott be a helyére, melynek eredménye nem számított be a hivatalos programba. A mérkőzéseket 2014. május 27. és június 1. között rendezték meg Sanghajban, Kínában.

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

Rájátszás az 5. helyért

Rájátszás a 3. helyért

Döntő

Szuper döntő 
A Szuper döntőben a kvalifikált nyolc válogatott vehetett részt, melyeket két négyes csoportba sorsolták. A csoportküzdelmek után, amelyből mindenki továbblép, a folytatásban az egyenes kieséses szakasz követi, amikor is a keresztbejátszásos rendszerben a négyesek első helyezettjei a másik kvartett negyedikjeivel, a másodikként végzettek pedig a harmadikokkal csapnak össze. A négy nyertes kerül az elődöntőbe, a vesztesek az 5–8. pozícióért játszanak tovább. A találkozókat Hamdan Sports Complexben Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben rendezték meg 2014. június 16. és 21. között.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Helyezettek

Jegyzetek

Források 

F2014
Világliga férfi
Vízilabda